Валиуллин () — татарская фамилия. Носители:
 Валиуллин, Абделсамат Мингалеевич (род. 1947) — советский биатлонист.
 Валиуллин, Азат Назипович (род. 1990) — российский гандболист.
 Валиуллин, Булат Рифович (род. 1987) — российский шорт-трекист.
 Валиуллин, Ренат Абдуллинович (род. 1947) — советский и российский художник.
 Валиуллин, Рим Абдуллович (род. 1950) — российский геофизик.
 Валиуллин, Ринат Рифович (род. 1969) — российский писатель.
 Валиуллин, Руслан Дамирович (род. 1994) — казахстанский футболист.
 Валиуллин, Рустам Абделсаматович (род. 1976) — белорусский биатлонист.
 Валиуллин, Хуснулла Валиуллович (1914—1993) — татарский композитор.
 Валиуллин, Эдуард Гусманович (род. 1966) — бывший эстонский хоккеист, тренер.